Gronemann ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Gronemann (* 1969), deutsche Romanistin und Hochschullehrerin
 Georg Gronemann (19.–20. Jh.), deutscher Fotograf
 Julia Gronemann (* 1985), deutsche Handballspielerin
 Karoline Gronemann (1869–1911), österreichische Pionierin der Frauenberufsbildung
 Sammy Gronemann (1875–1952), jüdischer Schriftsteller, Journalist und Rechtsanwalt
 Selig Gronemann (1843–1918), deutscher Rabbiner
 Vanessa Gronemann (* 1989), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Walter Gronemann (1926–1996), deutscher Schriftsteller